Cinco - em inglês, five
Five (banda)
Five (EP)
Five (Hollywood Undead)
As Five

Desambiguação